Кловердејл има више значења:
 Кловердејл (Вирџинија)
 Кловердејл (Мисисипи)
 Кловердејл (Орегон)
 Кловердејл (Калифорнија)
 Кловердејл (Индијана)
 Кловердејл (Охајо)